Aschot oder Aschod ist ein besonders in Georgien und Armenien vorkommender männlicher Vorname.

Namensträger

Könige 

 Aschot III. († 977), armenischer König

Andere Namensträger 

 Aschot III. Bagratuni († 762), Fürst aus der Familie der Bagratuni
 Aschot Msaker († 826), Fürst von Armenien

 Aschot Anastassjan (1964–2016), armenischer Schachspieler
 Aschot Geworkowitsch Jegiasarjan (* 1965), russischer Politiker 
 Aschot Nadanjan (* 1972), armenischer Schachspieler und -trainer
 Aschot Smbatjan (* 1969), armenischer Diplomat

Männlicher Vorname